Мори́с Надо́ (; ,  — , там же) — французский литературный критик, историк словесности, издатель.

Биография 
Потерял родителей во время Первой мировой войны. Закончил Эколь Нормаль в Лионе. На студенческой скамье активно занялся политикой. В 1930 вступил в ФКП, в 1932 был исключен за оппозиционные настроения. Стал членом троцкистской Международной рабочей партии Пьера Навилля, сблизился с левым крылом сюрреализма (Андре Бретон, Арагон, Превер, Бенжамен Пере). С 1936 учительствовал в Праде и Тье. Во время Второй мировой войны участвовал в Сопротивлении, его ячейка, в которой среди других был Давид Руссе, попала в облаву, многие её члены оказались в лагерях. Надо с помощью жены Давида Руссе сумел избежать депортации.

После Освобождения вел литературную страницу в журнале Combat, который возглавлял Альбер Камю. Сблизился с Батаем, Рене Шаром, Анри Мишо, Генри Миллером, Клодом Симоном. Участвовал в издании сочинений Сада, защищал Селина. Затем работал в различных издательствах, включая Mercure de France (1949—1953), и изданиях (France-Observateur, 1952—1959; L’Express, 1959—1964; Les Lettres nouvelles, 1953—1976). Сблизился с Сартром. Во время войны в Алжире подписал Манифест 121 (1960) с протестом против колонизаторской политики государства.

15 марта 1966 выпустил первый номер двухнедельного литературного обозрения La Quinzaine littéraire, издающегося по сей день. В 1977 основал издательство, по журналу получившее название Les Lettres nouvelles, также работающее до настоящего времени, с 1984 — под именем издателя Éditions Maurice Nadeau. Здесь, среди много другого, были опубликованы книги Кутзее, дебютный роман Уэльбека Расширение пространства борьбы и др. Надо, критик и издатель, открыл для французского читателя десятки авторов европейского и мирового масштаба.

Труды

Собственные книги 
 История сюрреализма/ Histoire du surréalisme, Le Seuil, 1945; Points-Seuil 1970
 Документы по истории сюрреализма/ Documents surréalistes, Le Seuil, 1948.
 Сегодняшняя литература/ Littérature présente, Corréa, 1953
 Michel Leiris et la quadrature du Cercle, essai, Julliard, 1963; Maurice Nadeau, 2002.
 Послевоенный французский роман/ Le Roman français depuis la guerre, essai, Gallimard, 1969; Le Passeur, 1992.
 Gustave Flaubert, écrivain, études, Denoël, 1969; Maurice Nadeau, 1980.
 Grâces leur soient rendues, Albin Michel, 1990 и 2011
 Une vie en littérature. Conversations avec Jacques Sojcher, Complexe, 2002 (беседы о литературе)
 Sade, l’insurrection permanente, Maurice Nadeau, 2002
 Serviteur! Souvenirs littéraires, Albin Michel, 2002 (воспоминания)
 Journal en public, Maurice Nadeau/ La Quinzaine littéraire, 2006
 Le Chemin de la vie, entretiens avec Laure Adler, Verdier, 2011 (беседы о литературе)

Подготовленные издания 
 Marquis de Sade: Œuvres, précédé de Exploration de Sade, La Jeune Parque, 1947.
 Gustave Flaubert: Œuvres complètes et Correspondance, 18 тт., Rencontre, 1965—1983
 Антология французской поэзии/ Anthologie de la poésie française, 12 тт., Rencontre (Lausanne), 1966—1967 (в соавторстве)
 Album Gide, Bibliothèque de la Pléiade / Gallimard, 1985
 Ferdinando Scianna, Actes-Sud, 2008.

Признание 
Большая Национальная премия по литературе (1988). Орден Искусств и литературы. О Морисе Надо сняты 4 документальных фильма.

Ссылки 
 Сайт журнала La Quinzaine littéraire
 Маруся Климова. Интервью с Морисом Надо
 Видео, 2011

Литературные критики Франции
Литературоведы Франции
Журналисты Франции
Издатели Франции
Участники французского движения Сопротивления
Троцкисты Франции
Сотрудники журнала L’Obs
Столетние долгожители Франции
Выпускники Высшей нормальной школы Сен-Клу
Лауреаты Большой национальной литературной премии